Bali steht für:
 Bali, zu Indonesien gehörende Insel und Provinz
 Bali (Griechenland), Badeort auf Kreta
 Bali (Kamerun), Ort in Kamerun
 Bali (Indien), Ort in Haora (Distrikt) (auch Bally)
 Bali (Nigeria), Ort im Bundesstaat Taraba, Nigeria
 Bali (Malaita), nördlichster historischer Distrikt der Insel Malaita der Salomonen
 Bali (Neu-Taipeh), Bezirk der Stadt Neu-Taipeh auf Taiwan
 Bali (Sprache in Nigeria), Niger-Kongo-Sprache in Nigeria
 Bali (Sprache in DRKongo), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo
 Bali (Asura), auch Mahabali, Dämonenkönig in der Unterwelt (Patala) in der indischen Mythologie
 Bali, auch Vali, Affenkönig des mythischen Reiches Kishkindha im indischen Epos Ramayana
 Bali, Deckname für eine deutsche U-Boot-Antenne im 2. Weltkrieg, siehe Metox#Bali-Antenne
 Bali (Film), Fernsehfilm von István Szabó
 Bali (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie im KI.KA
 Bali (Zigarettenmarke), eine ehemalige Zigarettenmarke
 (770) Bali, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Bali ist der Alternativname der Insel Unea von Papua-Neuguinea
 Balinesische Schrift (ISO-15924-Code)
 Glückliche Reise – Bali, deutscher Fernsehfilm von Wigbert Wicker (1992)
 Das Traumschiff: Bali, Traumschiff-Folge (2012)
 Das Traumschiff: Bali (1986), Traumschiff-Folge (1986)

Bali ist der Familienname folgender Personen:
 Ovidiu Bali (* 1975), rumänischer Boxer
 Rıfat Bali (* 1948), türkischer Historiker und Verleger
 Sacha Bali de Alencar Szerman (* 1981), brasilianischer Schauspieler
 Saley Boubé Bali (* 1963), nigrischer Schriftsteller, Journalist und Literaturwissenschaftler
 Serdar Bali (* 1956), türkischer Fußballspieler und -funktionär

BALI steht für:
 Bahnhofslichtspiele

Siehe auch:
 Baliburg, ehemaliger Kolonialstützpunkt in Kamerun
 Baly
 Balli

BALI